Delirium má více významů:
 delirium – kvalitativní porucha vědomí
 delirium tremens či alkoholové delirium – projev abstinence

kultura
 
 
 Delirium (hudební skupina) – italská art rocková skupina
 Delirium (Vertigo) – jeden ze členů rodiny Věčných